Munggut kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Munggut, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Munggut, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar